Шарль Кольбер, маркиз де Круаси (;  — ) — французский дипломат, младший брат первого министра Людовика XIV.

Был одним из главных деятелей конференции, результатом которой стал Ахенский мир 1668 года. Затем был послан послом в Лондон и здесь добился заключения союза против Голландии. Его письма из Голландии полны интересных подробностей о придворном быте Англии времён Реставрации.

В 1679 году Кольбер был назначен президентом парижского парламента, и государственным секретарем по иностранным делам, сменив на этом посту попавшего в немилость Арно де Помпонна. В должности руководителя французской дипломатии был активным проводником политики присоединений. В 1688 году он отсрочил войну, но не смог помешать падению Якова II; перед смертью он начал переговоры, которые привели к Рейсвейкскому миру.

Маркиза де Круаси сменил на посту министра иностранных дел его сын, маркиз де Торси.

Примечания

Литература 
 

Дипломаты Франции
Маркизы Франции
Министры иностранных дел Франции
Министры Людовика XIV